La princesa Salma de Jordània () (Amman, 26 de setembre de 2000) és la segona filla i tercera dels quatre fills dels reis Abd-Al·lah II de Jordània i Rània. És part de la família haiximita i descendent del profeta Mahoma en la generació XLIV.

El seu nom, Salma, és la paraula àrab per a ‘pau’ o ‘calma’.

Ancestres

Referències 

Persones d'Amman
Princeses